Providencia (Chili), een gemeente in Chili
Providencia (eiland), een eiland van Colombia
Providencia (Colombia), een gemeente in Colombia